

Вострово — село, Волчихинський район, Алтайський край
 Вострово — присілок, Нікольський район, Вологодська область